Dippelsdorf ist der Name eines/einer

 Ortsteils der Gemeinde Moritzburg im Landkreis Meißen in Sachsen, siehe Dippelsdorf (Moritzburg)
 Ortsteils der Stadt Teuchern im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Ortsteils der Gemeinde Nobitz im Landkreis Altenburger Land in Thüringen, siehe Dippelsdorf (Nobitz)
 Ortes im ehem. Landkreis Löwenberg (Provinz Schlesien, Regierungsbezirk Liegnitz) 
 Wüstung westlich von Ahlsdorf im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt: siehe Dippelsdorf (Wüstung)